Braam (geslacht), een plantengeslacht met de wetenschappelijke naam Rubus
Een struweel, een vegetatie van struiken van 1 tot 1,5 meter hoog
Brandend braambos, een Bijbelse gebeurtenis
Braambos (Vlaanderen), een radio- of tv-programma van de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep in Vlaanderen
Het Braambos (televisieserie), een serie van Canvas uit 2010
Het Braambos (tijdschrift), maandblad van het Katholiek Televisie- en Radiocentrum
Het Braambos (Hoofddorp), een school in Hoofddorp